Zooamata — клада ссавців, що включає хижих, ящерів та непарнокопитних і яка є частиною лавразіотерій. Назва походить з суміші грецького (zoon = тварини) і латинської (amatum = дружити) і означає «тварини-друзі» з посиланням на те, що у неї входять кішки, собаки і коні (друзі людини).

Кладограма 

Ссавці